Maglica - međuzvjezdani oblak, sačinjen od prašine i plinova. 
Nagrada Nebula - nagrada za najbolje djelo znanstvene fantastike objavljeno u SAD-u.